Die Rothmans Canadian Open 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Toronto. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 14. bis 20. August 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Toronto